Арес:
 Арес — у давньогрецькій міфології Бог буревіїв та блискавок, пізніше Бог Війни. Син Зевса й Гери. В давньоримській міфології йому відповідає бог війни Марс

 Арес I (Ares I) — нова ракета-носій, що розроблюється НАСА.

 Арес () — муніципалітет в Бразилії, входить в штат Ріу-Гранді-ду-Норті, Північно-східний регіон Бразилії.

 Арес () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Жиронда.